Римска дијецеза може бити:

у црквеној терминологији:
 назив за древну Римску епископију, средишњу епархију првобитне Римске цркве, из времена ранохришћанске пентархије
 назив за потоњу Римску бискупију, средишњу дијецезу Католичке цркве, након Великог раскола (1054)

у политичкој терминологији:
 други назив за првобитну староримску Дијецезу Италију (лат. Dioecesis Italiciana), са центром у Риму, коју је за подручје читаве Италије и Реције основао цар Диоклецијан (284-305)
 други назив за потоњу Дијецезу Доњу Италију (лат. Italia Suburbicaria), насталу поделом претходне у време цара Константина (306-337); обухватала је јужну и средњу Италију, са центром у Риму

Види још 
 Римска црква (вишезначна одредница)
 Римски епископ (вишезначна одредница)
 Римска патријаршија (вишезначна одредница)
 Дијецеза (вишезначна одредница)